Пелиссье, Пелисье ():
 Пелиссье
 Пелиссье, Филипп (род. 1947) — французский фигурист.
 Пелиссье, Кристоф (род. 1965) — французский футбольный тренер.

 Пелисье
 Пелисье, Жан-Жак (1794—1864) — французский военачальник.
 Пелисье, Олимпия (1799—1878) — французская натурщица, куртизанка.
 Пелисье, Анри (1903—1959) — французский велогонщик.
 Пелисье, Франсис (1894—1959) — французский велогонщик.
 Пелисье, Шарль (1889—1935) — французский велогонщик.

См. также 
 Пеллиссье, Серджо (; род. 1979) — итальянский футболист.
 Пелиссьер, Иван Иванович (1763—1813) — российский лесовод, агроном, селекционер.